Centre de Llançament Alcántara, base espacial del Brasil
 Cambodian Living Arts, organització per al foment de l'art tradicional de Cambodja
 CLA. No somos ángeles (de l'acrònim en castellà Clínica Los Ángeles), sèrie de televisió emesa per la cadena Antena 3
 Cladistics, revista científica especialitzada en cladística
 Mercedes-Benz Classe CLA (de l'acrònim en anglès Coupe Light A-class), classe d'automòbils fabricats per Mercedes-Benz
 Àcid linoleic conjugat (del seu nom en anglès Conjugated Linoleic Acid), isòmer de l'àcid linoleic present a la carn i els làctics
 CLA també és l'acrònim de Claúdia, una de les 35 tribus romanes